Пётр Кулико́вский:
 Куликовский, Пётр Александрович (1869—1923) — российский террорист, правый эсер, участник Белого движения.
 Куликовский, Пётр Григорьевич (1910—2003) — советский и российский астроном.